FTR est un sigle qui peut désigner :
 Fabriques de tabac réunies, une entreprise suisse ;
 FTR Moto, un fabricant britannique de pièces de moto ;
 Fédération tunisienne de rugby, l'organisme qui a pour but de promouvoir la pratique du rugby en Tunisie ;
 FTR, une équipe de catcheurs.